Nagel kan syfta på

 Nagel – de hårda utväxter av keratin som återfinns lägst ute på fingrar och tår hos människor
 Nagel, Oberfranken – en kommun i Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern, Tyskland

Föremål 
 Nagelbänk – ett bräde på segelfartyg, vid vilket rep fästs med hjälp av koffernaglar
 Koffernagel – tjock pinne för fästande av rep på segelfartyg
 Dymling – fästelement, metall- eller trästav som fäster föremål i varandra genom att slås in i dem
 Nitnagel – anordning för sammanfogande av ståldetaljer

Efternamn 
 Albrecht Nagel (1833—1895), tysk ögonläkare 
 Johan Jakob Nagel (1807—1885), svensk violinist
 Hillevi Nagel (född 1958), svensk frilansfotograf
 Steven R. Nagel (född 1946), amerikansk astronaut
 Tryggve Nagel (1895-1988), svensk-norsk matematiker

Se även 
 Nagell – ett efternamn 

Efternamn